The Last Flight of Last Flight kan verwijzen naar:

Last Flight (album), een album van Jefferson Airplane
Last Flight (boek), een boek uit 1937 van Amelia Earhart
The Last Flight (film), een film uit 1931.
The Last Flight (The Twilight Zone), een aflevering van The Twilight Zone
Last Flight (videospel), Een computerspel